Deloitte Football Money League — рейтинг футбольных клубов по уровню поступлений средств от футбольных операций. Он ежегодно издаётся аудиторской фирмой «Deloitte» и обновляется в начале февраля каждого года, описывая ситуацию по только что закончившемуся сезону.

Клубы

Ссылки 
 deloitte.com
 ESPN: Rolling out of control

Рейтинги 
 Deloitte Football Money League 2021 (rankings for the 2019-20 season) PDF
 Deloitte Football Money League 2020 (rankings for the 2018-19 season) PDF
 Deloitte Football Money League 2019 (rankings for the 2017-18 season) PDF
 Deloitte Football Money League 2018 (rankings for the 2016-17 season) PDF
 Deloitte Football Money League 2017 (rankings for the 2015-16 season) PDF
 Deloitte Football Money League 2016 (rankings for the 2014—15 season) PDF
 Deloitte Football Money League 2015  (rankings for the 2013—14 season) PDF
 Deloitte Football Money League 2014 (rankings for the 2012—13 season) PDF
 Deloitte Football Money League 2013 (rankings for the 2011—12 season) PDF
 Deloitte Football Money League 2012 (rankings for the 2010—11 season) PDF
 Deloitte Football Money League 2011 (rankings for the 2009—10 season) PDF
 Deloitte Football Money League 2010 (rankings for the 2008—09 season) PDF
 Deloitte Football Money League 2009 (rankings for the 2007—08 season) PDF
 Deloitte Football Money League 2008 (rankings for the 2006—07 season) PDF
 Deloitte Football Money League 2007 (rankings for the 2005—06 season) PDF
 Deloitte Football Money League 2006 (rankings for the 2004—05 season) PDF
 Deloitte Football Money League 2005 (rankings for the 2003—04 season) PDF

Списки футбольных клубов